CGJ est un sigle composé des trois lettres C, G et J qui peut faire référence à :
 Conseil général des jeunes, une assemblée de jeunes gérée par un conseil départemental, et qui fonctionne sur le même modèle ;
Cercle de généalogie juive, une association de généalogie juive en France ;
 Combining grapheme joiner (en français, diacritique invisible bloquant), en informatique et en typographie, un caractère sans chasse Unicode (U+034F), qui est utilisé pour indiquer qu’une séquence de caractères ne peut pas être considérée comme un seul graphème.

CGJ est un code qui peut faire référence à :
 , en Zambie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports